Moravia es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York (Estados Unidos):

  Moravia (pueblo); o
  Moravia (villa).